Rice Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rice Township (Illinois)
 Rice Township (Iowa)
 Rice Township (Minnesota)
 Rice Township (Ohio)
 Rice Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Rice Lake Township